Aldrovandi bezeichnet:

 Aldrovandi (Adelsgeschlecht), ein italienisches Adelsgeschlecht aus Bologna
 einen Meeresrücken auf dem Mond, siehe Dorsa Aldrovandi

Aldrovandi ist der Familienname folgender Personen:

 Luigi Aldrovandi Marescotti (1876–1945), italienischer Diplomat
 Pierluigi Aldrovandi, italienischer Motorradrennfahrer
 Pompeo Aldrovandi (1668–1752), ein italienischer Kardinal und Bischof 
 Simone Aldrovandi (* 1994), italienischer Fußballspieler
 Ulisse Aldrovandi (1522–1605), italienischer Arzt und Naturforscher